Цонєв, Цонєва

 Цонєва-Самойленко Тетяна Миколаївна (6.07.1921 – 18.09.1996) – фізіолог, педагог, професор.
 Коста Цонєв, Коста Цонев — болгарський актор.